Тетрацианоплатинат(II) водорода — неорганическое соединение, 
комплексная соль металла платины и синильной кислоты с формулой H[Pt(CN)],
красные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие серной кислоты на тетрацианоплатинат(II) бария:

 Пропускание сероводорода через раствор тетрацианоплатинат(II) меди:

Физические свойства 
Тетрацианоплатинат(II) водорода образует красные кристаллы,
растворяется в воде, этаноле, диэтиловом эфире, хлороформе.

Образует кристаллогидрат состава H[Pt(CN)]•3 HO.

Литература 
 
 

платина
Цианоплатинаты
Неорганические кислоты